Rudnicki – polskie nazwisko:

 Adam Antoni Rudnicki (1785–1838) – polski lekarz
 Adolf Rudnicki (1909–1990) – polski pisarz
 Aleksander Rudnicki (1910-?), polski instruktor harcerski, urzędnik
 Anastazy Rudnicki (ur. ? – zm. VII/VIII 1675 r), polski duchowny katolicki, bernardyn, biskup bakowski
 Antoni Rudnicki (ur. 1891) – podpułkownik żandarmerii Wojska Polskiego
 Dominik Rudnicki (1676–1793), polski poeta, jezuita
 Franciszek Rudnicki (ur. ok. 1749 roku), asesor z powiatu inowrocławskiego w 1788, konsyliarz konfederacji targowickiej powiatu bracławskiego
 Henryk Rudnicki (1905–1980) – polski dziennikarz, łódzki społecznik
 Ignacy Rudnicki – pisarz ziemski stężycki
 Jan Rudnicki (ujednoznacznienie)
 Janusz Rudnicki (ur. 1956) – polski pisarz
 Jerzy Rudnicki (ujednoznacznienie)
 Józef Rudnicki (1782–1849), polski kapitan wojsk Księstwa Warszawskiego
 Juliusz Rudnicki (1881–1948), polski matematyk
 Kazimierz Rudnicki (1879–1959), polski prawnik
 Klemens Rudnicki (1897–1992) – wojskowy polski, generał brygady
 Konrad Rudnicki (1926–2013) – astronom i teolog polski, duchowny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 Lucjan Rudnicki (1882–1968) – polski pisarz
 Lucjan Zdzisław Rudnicki (1913–1964) – piłkarz polski
 Maciej Rudnicki (ur. 1970), polski polityk
 Mikołaj Rudnicki (1881–1978), polski językoznawca
 Olgierd Ostkiewicz-Rudnicki (1892–1944),  polski major, powstaniec warszawski, kwatermistrz „Grupy Północ”
 Ryszard Rudnicki (ur. 1957) – polski matematyk
 Sergiusz Rudnicki (ur. 1961), polski naukowiec, filolog, dziennikarz
 Stanisław Rudnicki (ujednoznacznienie)
 Szymon Rudnicki (ujednoznacznienie)
 Teodor Rudnicki (1790–1813), podpułkownik piechoty Armii Księstwa Warszawskiego
 Walery Jastrzębiec-Rudnicki (1888–1962), polski autor, konferansjer, dyrektor kabaretów
 Wiktor Rudnicki (1910–2002) – polskiej narodowości radziecki konstruktor rakiet
 Włodzimierz Rudnicki (ur. XX wieku), polski protestancki pastor
 Wojciech Rudnicki (ur. 1939) – prawnik, minister zdrowia
 Wojciech Józef Rudnicki (zm. w 1802 roku), polski generał major z nominacji konfederacji targowickiej
 Zbigniew Rudnicki (1928–2000) – polski polityk, minister łączności

Polskie nazwiska